Со́чинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Сочинская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Сочинская улица — улица в Волгограде
 Сочинская улица — улица в Воронеже
 Сочинская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Сочинская улица — улица в Грозном
 Сочинская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Сочинская улица — улица в Краснодаре
 Сочинская улица (до 2012 года — ул. Дружбы) — улица в Москве
 Сочинская улица — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Сочинская улица — улица в Новосибирске
 Сочинская улица — улица в Омске
 Сочинская улица — улица в Перми
 Сочинская улица — улица в Самаре
 В Санкт-Петербурге:
 Сочинская улица (Выборгский район)
 Сочинская улица (посёлок Молодёжное)
 Сочинская улица — улица в Ставрополе
 Сочинская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Сочинская улица — улица в станице Убеженская Успенского района Краснодарского края
 Сочинская улица — улица в Уфе
 В Челябинске:
 Сочинская улица
 1-я Сочинская улица
 2-я Сочинская улица

Украина 

 Сочинская улица — улица в Днепропетровске
 Сочинская улица — улица в Донецке
 Сочинская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Сочинская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Сочинская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Сочинская улица — улица в Симферополе
 Сочинская улица — улица в Харькове
 Сочинская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Сочинское шоссе — улица в Сочи Краснодарского края
 Сочинский переулок
 Сочинский тупик — улица в Туапсе Краснодарского края

Примечания